

Geografia 
 Monte Chōkai – montagna del nord del Giappone.
 Chōkai (città) – cittadina del Giappone parte della municipalità di Yurihonjō, prefettura di Akita

Navi 
 Chokai (cannoniera) – cannoniera della Marina imperiale giapponese appartenente alla classe Maya, entrata in servizio nel 1888 e demolita nel 1912.
 Chokai (incrociatore) – incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese appartenente alla classe Takao, entrato in servizio nel 1932 e affondato nel 1944 durante la battaglia del Golfo di Leyte.
 JDS Chokai (DDG-176) – cacciatorpediniere lanciamissili della Forza di autodifesa marittima appartenente alla classe Kongo, entrato in servizio nel 1998.